Noctua – genere di lepidotteri della famiglia Noctuidae
8962 Noctua – asteroide della fascia principale